Nicolás II de Saint Omer fue el señor de la mitad de Tebas en la Grecia franca desde 1258 hasta su muerte en 1294. Por sus dos matrimonios se convirtió en uno de los barones más ricos y poderosos de su época, construyendo un espléndido castillo en Tebas, así como el castillo de Navarino. También sirvió como bailío del Principado de Acaya en nombre de los angevinos de Nápoles entre 1287 y 1289.

Biografía 

Nicolás era el hijo mayor de Bela de Saint Omer y Bona de la Roche, la hermana del señor de Atenas y Tebas, Guido I de la Roche. Después de su matrimonio, en 1240, Guido dio a Bela la mitad de Tebas como señorío.

Junto con sus hermanos, Otón y Juan, participó en la Guerra de Sucesión eubeota en las filas de la coalición de los nobles francos de Grecia, que se oponían a las políticas expansionistas del príncipe de Acaya, Guillermo II de Villehardouin. En 1273, Carlos I de Nápoles lo envió como su embajador a las cortes de Bulgaria y Serbia, pero pronto cayó en desgracia ante Carlos, y se vio obligado a intercambiar sus posesiones en Morea con otros en Sicilia, bajo el control inmediato de Carlos. Su posición y dominios no se restablecieron hasta después de la muerte de Carlos I en 1285. Durante ese tiempo, Nicolás a menudo residía en Italia, donde Carlos lo utilizaba junto a otros barones aqueos que lo visitaban como consejeros en los asuntos del Principado.

En 1287, el regente de Nápoles Roberto de Artois lo nombró gobernador representante de los angevinos (bailío) en el Principado de Acaya, en sucesión de Guillermo I de Atenas, que acababa de morir y cuyo heredero, Guido II, todavía era menor de edad. En ese momento, Nicolás fue el segundo barón más rico e influyente que vivía en el Oriente latino después de Guido. Continuó la política de fortificación de Mesenia de Guillermo y construyó el castillo de Navarino y una fortaleza pequeña en Maniatochori cerca de Modona. Su régimen fue recordado por su paz y prosperidad: según la Crónica de Morea, «gobernó con nobleza y sabiduría, y mantuvo al país en paz». Fue sucedido en 1289 por el barón de Vostitsa, Guido de Charpigny.

Nicolás se casó dos veces, en ambas ocasiones con ricas herederas. Su primera esposa fue María de Antioquía, hija de Bohemundo VI de Antioquía, y la segunda fue Ana, la hija de Miguel II Comneno Ducas y viuda de Guillermo II de Villehardouin. Con la ayuda financiera de María de Antioquía, Nicolás construyó el castillo de Saint Omer (, Santameri) en Cadmea, la antigua acrópolis de Tebas, que es muy elogiada por la Crónica de Morea por ser el más fuerte y más hermoso de Grecia. Fue ricamente amueblada y decorada con frescos que representaban las hazañas de sus antepasados en Tierra Santa. Actualmente, sólo una torre sobrevive. Ana, por otro lado, como la princesa viuda, trajo consigo una propiedad considerable, incluidos los castillos de Kalamata y Clemutsi, que comprendía «algunas de las tierras más fértiles y los castillos más fuertes de Morea», según Antoine Bon. Esto preocupó al rey Carlos, que se resistía a ceder estos territorios a un súbdito que ya era muy poderoso y rico. Carlos y Nicolás se intercambiaron en septiembre de 1281 la mitad de los dominios del recientemente fallecido Leonardo de Veroli, que comprendía territorios tanto en Morea (en Elis y Mesenia) como en Italia.

En sus dos matrimonios no tuvo hijos, y a su muerte en 1294 fue sucedido por su hermano menor Otón.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Nacidos en el siglo XIII
Barones del Ducado de Atenas
Bailíos del Principado de Acaya
Casa de Saint Omer